Orientalische Krise steht für:

 Orientkrise 1839/40, die durch die Einmischung europäischer Mächte in den Konflikt zwischen dem Osmanischen Reich und Ägypten unter Muhammad Ali Pascha entstand
 Balkankrise der Jahre 1875–1878, die zum Russisch-Osmanischen Krieg führte und mit dem Berliner Kongress endete

Siehe auch:
 Orientalische Frage